De Serie A 2001/02 was het 99ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 71ste seizoen van de Serie A. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 806 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,63 doelpunt per wedstrijd. Juventus werd kampioen. Nieuwkomers dit seizoen waren Torino FC, Piacenza Calcio, Chievo Verona en AC Venezia.

Na het kampioenschap in 1989 moest Internazionale lange tijd genoegen nemen met een bijrol in de Serie A. In de jaren negentig kregen de Nerazzurri geen voet aan de grond in de op dat moment sterkste competitie ter wereld. Voornamelijk Juventus en AC Milan maakten toen de dienst uit in Italië. Pas in het seizoen 2001/2002 deed Inter tot het einde toe mee in de strijd om de Scudetto. Op de slotdag stond de ploeg van trainer Héctor Cúper zelfs op poleposition: winst op Lazio Roma in het Stadio Olimpico was goed voor de landstitel. Zo niet, dan was de ploeg afhankelijk van de resultaten van Juventus (één punt achterstand) en AS Roma (twee punten achterstand).

Internazionale was een paar keer virtueel kampioen in de laatste speelronde, die werd gespeeld op 5 mei 2002. Christian Vieri zette de blauwzwarten na twaalf minuten op 0-1. Lazio poetste die achterstand zeven minuten later weg door een treffer van Karel Poborský. Luigi Di Biagio bracht de ploeg uit Milaan in de 24ste minuut weer op voorsprong. De Biancocelesti kwamen op slag van rust echter weer op gelijke hoogte, weer door toedoen van Poborský. Diego Simeone deed zijn voormalige werkgever tien minuten na rust pijn door de 3-2 aan te tekenen. Inter wist die achterstand niet meer goed te maken en verloor uiteindelijk met 4-2, nadat Simone Inzaghi in de 73ste de eindstand op het bord had gebracht. Dankzij de 2-0 zege (vroege doelpunten van David Trezeguet en Alessandro Del Piero) bij Udinese werd Juventus kampioen. Internazionale eindigde uiteindelijk op de derde plaats in de eindrangschikking.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Meeste kaarten

Records
Meeste overwinningen - Juventus en Inter (20x)
Minste overwinningen - Venezia (3x)
Meeste gelijke spelen - Roma, Milaan, Turijn en Brescia (13x)
Minste gelijke spelen - Verona (6x)
Meeste nederlagen - Fiorentina en Venezia (22x)
Minste nederlagen - Roma (2x)
Meeste aantal doelpunten - Juventus (64x)
Minste aantal doelpunten - Fiorentina (29x)
Meeste tegendoelpunten - Fiorentina (63x)
Minste tegendoelpunten - Juventus (23x)

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2001/02 uit in de Serie A.

Punten per speelronde

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Marcello Lippi voor de 26ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 2001/02
Coppa Italia 2001/02
AC Milan in het seizoen 2001/02

Competitievoetbal 2001/02
Italiaans voetbalseizoen